Лети́ция, Лети́сия: женское имя, происходящее от латинского имени Laetitia, означает «радость, счастье, красота».

Именины 
 13 марта
 9 июля
 22 июля
 12 августа
 21 октября

Варианты написания

Летиция 
 Анна-Летиция Барбо — известная английская поэтесса, эссеистка и детский писатель, сестра писателя Джона Эйкина.
 Летиция Каста — французская фотомодель и актриса.
 Летиция Ноллис — графиня Эссекс и Лестер.
 Летиция Коломбани — французская актриса, сценарист, режиссёр.
 Летиция Рамолино — мать Наполеона Бонапарта, пережившая его на 15 лет.
 Летиция Кристиан Тайлер — первая жена президента Джона Тайлера и Первая леди США в 1841 году и до самой смерти.
 Летиция Блеже — победительница конкурса «Мисс Франция», участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная».
 Летиция, Клаудия — итальянская актриса, фотомодель, теле- и радиоведущая.

Летисия 
 Летисия — королева-консорт Испании.
 Летисия Сабатела — бразильская актриса.
 Летисия Спилер — бразильская актриса.
 Летисия Биркойер — бразильская супермодель.
 Летисия Бредиче — аргентинская актриса, певица, фотомодель.

В мифологии 
 Летиция — второстепенная богиня радости и веселья в древнеримском пантеоне.

Другое 
 39 Летиция — астероид основного пояса.